Broar kan syfta på:

 Broar –  ett byggnadsverk, se Bro
 Broar (musikalbum) – en EP av det Stockholmsbaserade internationella folkpunk-bandet Crash Nomada, utgiven 2013
 Välle broar – ett bostadsområde i Växjö

Se även
 Broar i Stockholm